Le tournoi de l'Arizona est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute à Phoenix du 13 au .

Nancy Richey remporte le simple dames. En finale, elle bat Carol Hanks.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de l'Arizona

Navigation 

dames 1967
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1967
Sport en mars 1967